Le Parti de l'action peut désigner plusieurs partis politiques
 Parti de l'action (, transcription : Hizb al-εamal), un parti politique marocain ;
 Parti de l'action (Ricibas Partija), un parti politique letton ;
 Parti de l'action populaire, un parti politique vanuatais.